Лакшми — богиня процветания в индуизме. Является также индийским личным именем, чаще всего женским, но иногда присваивается и мужчинам. Известные носители:

 Сахгал, Лакшми (1914—2012) — деятельница индийского национально-освободительного движения.
 Миттал, Лакшми (род. 1950) — индийский миллиардер, магнат металлургической промышленности.

Индийские имена